Nowen steht für

 den Nachnamen einer ehemaligen schwedischen Skirennläuferin, siehe Ylva Nowén
 eine finnische Thrash- und Death-Metal-Band, siehe Nowen (Band)